Benavides může označovat:

sídlo
 Benavides (Španělsko) – město v provincii León ve Španělsku

příjmení
 Alonso de la Cueva y Benavides (1574–1655) – španělský šlechtic, diplomat a duchovní
 Kevin Benavides (* 1989) – argentinský motocyklový závodník
 Óscar R. Benavides (1876–1945) – peruánský maršál, diplomat a politik